waran pustynny – waran szary (Varanus griseus)
waran pustynny – waran stepowy (Varanus exanthematicus)

Przypisy 

Waranowate